Elvira Badaracco – pubblicista italiana
 Gerónimo Badaracco – calciatore argentino
 Giovanni Badaracco – tenore italiano
 Giovanni Raffaele Badaracco – pittore italiano
 Giuseppe Badaracco – pittore italiano